Koninginneplein (Brussel)
 Koninginneplein (Ganzee), een plein in Ganzee, Suriname
 Koninginneplein (Venlo), een plein in Venlo